Alexandrella är ett släkte av kräftdjur. Alexandrella ingår i familjen Stilipedidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Alexandrella